Pomares (Arganil), een plaats in de Portugese gemeente Arganil
 Pomares (Pinhel), een plaats in de Portugese gemeente Pinhel